Футбольний клуб Чиклана () — іспанський футбольний клуб з міста Чиклана-де-ла-Фронтера. Заснований 1957 року. Станом на сезон 2017—2018 виступав у . Домашні матчі проводить на Естадіо Мунісіпаль де Чіклана, розрахованому на 4000 глядачів.

Сезони за дивізіонами

Посилання 
 Офіційний веб-сайт 
 Профіль команди Lapreferente 

Футбольні клуби, засновані 1957
Футбольні клуби Іспанії